

Medaglie

Teste di serie

  Éverton Lopes (Semifinali)
  Uranchimegiin Mönkh-Erdene (Semifinali)
  Armen Zakarjan (Ottavi)
  Branimir Stanković (Sedicesimi)
  Merey Aqşalov (Campione)

<li>  Manoj Kumar (Quarti)
<li>  Abdelkader Chadi (Ottavi)
<li>  Evaldas Petrauskas (Quarti)
<li>  Dmitrijs Galagot (Ottavi)
<li>  Heybatulla Hajialiyev (Sedicesimi)

Tabellone

Collegamenti esterni

 2013